Clifford Donald Simak (1904-1988), un écrivain de science-fiction américain
 Jan Šimák (né en 1978), un joueur de football tchèque